En Guinée-Bissau, 
 Bafatá, une ville.
 Bafatá, une région.